Le qualificazioni del singolare maschile della Rogers Cup 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Marcos Giron (qualificato)
  Fabio Fognini (qualificato)
  João Sousa (primo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Adrian Mannarino (qualificato)
  Arthur Rinderknech (qualificato)
  Quentin Halys (ultimo turno, ritirato)

  Hugo Gaston (qualificato)
  Kwon Soon-woo (ultimo turno)
  Daniel Altmaier (ultimo turno)
  Jack Draper (qualificato)
  Denis Kudla (primo turno)
  Alexei Popyrin (ultimo turno)
  Tarō Daniel (ultimo turno)

Qualificati 

  Marcos Giron
  Fabio Fognini 
  Benoît Paire
  Hugo Gaston

  Adrian Mannarino
  Arthur Rinderknech
  Jack Draper

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2022